«Роман с контрабасом»:

 «Роман с контрабасом» — рассказ А. П. Чехова.
 «Роман с контрабасом» — российская экранизация рассказа, немой короткометражный фильм 1911 года.
 «Роман с контрабасом» — британская экранизация рассказа, короткометражный фильм 1974 года.